Gogolice ist der Name folgender Orte in Polen:

 Gogolice (Trzcińsko-Zdrój), deutsch Scharsendorf, Ort in der Gmina Trzcińsko-Zdrój in Woiwodschaft Westpommern
 Gogolice (Wolin), deutsch Gaulitz, Dorf in der Gmina Wolin in Woiwodschaft Westpommern
 Gogolice (Wronki), Ort in der Gmina Wronki in Woiwodschaft Großpolen